Mariamme I, Mariamne I – druga żona Heroda Wielkiego, pochodząca z dynastii hasmonejskiej
 Mariamme II – trzecia żona Heroda Wielkiego, córka arcykapłana Szymona syna Boetosa
 Mariamme III – żona Heroda Archelaosa, przez część badaczy identyfikowana z Mariamme IV
 Mariamme IV – siostra Herodiady, przez część badaczy identyfikowana z Mariamme III
 Mariamme V – pierwsza żona Heroda z Chalkis
 Mariamme VI – córka Heroda Agryppy I

Zobacz też
 Święta Mariamna, Mariamne, Mariamme
 Mariamme (stolica tytularna)